Der Begriff Enix kann stehen für:
 Enix (Almería), eine Ortschaft in der spanischen Provinz Almería
 Enix (Unternehmen), eine japanische Videospiel-Firma, die 2003 in Square Enix aufging